Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2013 проходил в Испании с 11 по 27 января 2013 года. Это 23-й по счёту турнир. Обладателем титула во второй раз в истории стала сборная Испании.

Города и арены 
Игры в Мадриде первоначально планировалось проводить в Madrid Arena. Но арена оказалась закрытой в связи с судебным разбирательством, связанным с гибелью в давке во время Хэллоуина (01.11.2012) пяти девушек. Запланированные игры были перенесены в Caja Mágica, которая наиболее известна c 2009 года как место проведения теннисного турнира серии Masters.

Квалификация

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла 19 июля 2012 года в Мадриде.

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Классификационные матчи

За 21-24-е места

Полуфинал

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

За 17-20-е места

Полуфинал

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь —  Никлас Ландин
 Левый крайний —  Тимур Дибиров
 Левый полусредний —  Альберто Энтрерриос
 Линейный —  Хулен Агуинагальде
 Разыгрывающий —  Домагой Дувняк
 Правый полусредний —  Ласло Надь
 Правый крайний —  Ханс Линдберг
 MVP чемпионата —  Миккель Хансен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионаты мира по гандболу
Январь 2013 года
2013 год в гандболе
Спорт в Испании в 2013 году
Чемпионаты мира в Испании